Чемпионы Англии по футболу — победители высшего дивизиона в чемпионате Англии по футболу (в настоящее время — Премьер-лиги). Команды, выделенные жирным шрифтом, выиграли в указанном сезоне «дубль» (чемпионат и Кубок Англии) либо «европейский дубль» (чемпионат и Кубок европейских чемпионов).

История 
В 1864 году была создана профессиональная Футбольная ассоциация (ФА), а в 1885 году футбол в Англии стал профессиональным видом спорта. Три года спустя, в 1888 году, директор «Астон Виллы» Уильям Макгрегор основал Футбольную лигу; она стала первым профессиональным футбольным чемпионатом в мире.

Первым чемпионом в истории Футбольной лиги стал «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89, который команда завершила без поражений. В 1992 году команды из Первого дивизиона Футбольной лиги образовали Английскую Премьер-лигу, которая заменила Первый дивизион в качестве высшей футбольной лиги в Англии.

Наибольшее количество чемпионских титулов завоевал клуб «Манчестер Юнайтед», который становился чемпионом 20 раз.

Второе место по количеству титулов занимает «Ливерпуль», выигравший чемпионат 19 раз. Третье место по числу побед в чемпионате занимает лондонский «Арсенал», становившийся чемпионом 13 раз (все победы были одержаны им после 1930-х годов). «Эвертон» выигрывал чемпионат 9 раз; «Астон Вилла» — 7 раз и «Сандерленд» — 6 раз (последние два клуба одержали большинство побед в турнире до Первой мировой войны).

«Престон Норт Энд» — единственный чемпион Первого дивизиона, никогда не выступавший в Премьер-лиге. Все клубы, выигрывавшие чемпионат Англии, всё ещё существуют и выступают в рамках одного из трёх высших дивизионов системы футбольных лиг Англии.

Только четыре клуба: «Хаддерсфилд Таун» в 1924—1926, «Арсенал» в 1933—1935, «Ливерпуль» в 1982—1984 и «Манчестер Юнайтед» в 1999—2001 и в 2007—2009 годах смогли выиграть чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд.

Прежний рекорд из двух побед подряд принадлежал команде «Престон Норт Энд». Позднее он был повторён «Сандерлендом», «Ливерпулем», «Уэнсдей» и «Астон Виллой» (дважды).

Также «Престон Норт Энд» сделал первый в истории футбола «золотой дубль», выиграв в сезоне 1888/89 чемпионат и Кубок Англии. Первым английским клубом, сделавшим «требл», является «Манчестер Юнайтед», который в сезоне 1998/99 одержал победы в чемпионате, кубке и Лиге чемпионов УЕФА.

Футбольная лига (1888—1892)

Первый дивизион Футбольной лиги (1892—1992)

Премьер-лига (с 1992 года) 

Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата Англии и обладатели Кубка Англии, либо победители чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Курсивом отмечены обладатели «требла», то есть победители чемпионата Англии, Лиги чемпионов и обладатели Кубка Англии.

Количество побед

По клубам 
Чемпионами Англии становились 24 клуба.

По городам 
Высший дивизион чемпионата Англии выигрывали в общей сложности 24 команды из 19 городов страны. Большинство клубов, становившихся чемпионами, располагаются на севере Англии или в Мидлендс, за исключением лондонских клубов «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», а также клубов «Ипсвич Таун» и «Портсмут».

По регионам 
Чемпионами становились 24 клуба из 8 разных регионов Англии.

По десятилетиям 

 В 1916—1919 годах чемпионат не проводился из-за Первой мировой войны

 В 1940—1946 годах чемпионат не проводился из-за Второй мировой войны

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Первый дивизион Футбольной лиги и Премьер-лигу
 Список футболистов, выигравших английскую Премьер-лигу
 Система футбольных лиг Англии
 Список победителей второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Примечания 
   Завершили сезон без поражений.
   Также выиграли Кубок УЕФА.
   Также выиграли Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов УЕФА.
     Также выиграли Кубок Футбольной лиги.
  Начиная с сезона 1981/82 за победу начали присуждать 3 очка. До этого за победу присуждалось 2 очка.
  Также выиграли Кубок обладателей кубков УЕФА.
  Вдобавок к «дублю» в Премьер-лиге и Кубке Англии, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов УЕФА в 1999 году. Это достижение называют «требл» ().
  До 1929 года клуб «Шеффилд Уэнсдей» был известен под названием «Уэнсдей» ().

Ссылки 
 Past winners — The Football League. Football League website.
 Сезоны Футбольной лиги Англии на сайте RSSSF.com
 Список лучших бомбардиров чемпионата Англии по сезонам
 Статистика по призерам чемпионата Англии

Футбол в Англии
Победители 1
Английская Премьер-лига
Статистика английских футбольных клубов